North Face - Una storia vera – film tedesco del 2008
 The North Face – marchio di abbigliamento, calzature e accessori per la montagna, oggi sussidiaria della VF Corporation